Rijke stinkerd
Stinkend rijk (De Kiekeboes-album)